bTV (Bulgarije), staatstelevisie van Bulgarije
Bergens Tidende TV, een Noorse regionale televisiezender.
Baltijos televizija (BTV), een Litouwse televisiezender
Bahrain Television Station, televisiemaatschappij van Bahrein
Bangladesh Television, staatstelevisie van Bangladesh.
Barcelona Televisió, regionale televisiezender van Barcelona, Catalonia
Beijing Television Station, regionale televisie van Peking
Botswana Television, staatstelevisie van Botswana
Binghamton Television, televisiezender gemaakt door studenten en behoort tot SUNY Binghamton.
BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg), Oostenrijkse regionale bank